Assile ferroviario – elemento in acciaio, di sezione circolare a diametro variabile che, unitamente alle ruote, forma una la sala montata.
 In botanica, una placenta che attraversa diametralmente il pericarpo.
 In micologia è detta assile la parte affusolata del gambo del fungo che penetra nel cappello; detta così in quanto ne costituisce l'asse portante. Nei licheni è la singola cavità d'aria, di norma intrecciata con altre, che è di sostegno alla struttura portante del tallo.